Hammerschlag bezeichnet:

 eine Lackierung, siehe Hammerschlaglackierung
 als Schlacke (Metallurgie)
 schwarzes Eisenoxid, siehe Eisen(II,III)-oxid
 als Kupfer-Hammerschlag Kupfer(II)-oxid
 eine von den Germanen überlieferte Tradition, etwa der Zuschlag bei einer Auktion oder bei einem Gerichtsurteil: siehe Grundeigentum.

Hammerschlag oder Hamerschlag ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hammerschlag (1863–1935), österreichischer Mediziner 
 Frank Hammerschlag (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Margarete Hamerschlag (1902–1958), österreichische Kunstgewerblerin und Malerin
 Meta Quarck-Hammerschlag (1864–1954), deutsche Politikerin (SPD)
 Peter Hammerschlag (1902–1942), österreichischer Schriftsteller
 Peter Joseph Hammerschlag (1817–1888), deutscher Kaufmann, MdL Nassau
 Sigfrid Hammerschlag (1871–1948), deutscher Gynäkologe 
 Victor Hammerschlag (1870–1943), Arzt, Fachautor, bekennender Sozialdemokrat und österreichischer Freimaurer